A Bachelor's Finish – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 A Bachelor's Finish – film del 1917 diretto da John Francis Dillon